

События 
 Экзарх Григорий (двоюродный племянник Ираклия), воспользовавшись ослаблением власти Византийской империи вследствие натиска арабов, отложился от Константинополя и провозгласил себя императором Африки.

Родились 
 Аббас ибн Али, один из шахидов Кербелы.
 Ата ибн Абу Рабах, мусульманский учёный поколения табии.
 Ицамнах-Балам III, царь государства древних майя Пачан.
 Мартин Геристальский, герцог Шампани.
 Сыма Чэнчжэнь, двенадцатый даосский патриарх школы Шанцин.

Скончались 
 Григорий (карфагенский экзарх).
 Сондок, полулегендарная королева древнекорейского государства Силла.
 Сульпиций Благочестивый, архиепископ Буржа.
 Феликс Бургундский, епископ Данича.
 Харша, правитель в Северной Индии из рода Пушпабхути.
 Этельбурга Кентская, королева Нортумбрии, жена короля Эдвина Святого.

См. также